

Geografia 
 Gers – dipartimento francese che faceva storicamente parte della Guascogna
 Gers – fiume della Francia sud-occidentale, affluente di sinistra della Garonna

Persone 
 Janick Gers – chitarrista britannico, membro del gruppo musicale heavy metal Iron Maiden